Jiří Magál (ur. 11 kwietnia 1977 w Chrudimiu) – czeski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jiří Magál pojawił się 29 grudnia 1995 roku w zawodach FIS Race w Bedřichovie, gdzie zajął 20. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Miesiąc później wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Asiago, gdzie zajął 68. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym, a w biegu na 30 km stylem dowolnym był czwarty, przegrywając walkę o medal z Martinem Bajčičákiem ze Słowacji. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Canmore był siedemnasty w biegu na 10 km klasykiem, a na dystansie 30 km techniką dowolną ponownie był czwarty. Tym razem w walce o podium lepszy okazał się jego rodak Martin Koukal.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 grudnia 1997 roku w Val di Fiemme, zajmując 101. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył niecały miesiąc później, 10 stycznia 1998 roku w Ramsau, gdzie zajął 25. miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym. Nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów pucharowych, jego najlepszym wynikiem było piąte miejsce wywalczone 27 listopada 2005 roku w Ruce w biegu na 15 km techniką dowolną. Trzykrotnie jednak zajmował miejsca w pierwszej trójce w biegach sztafetowych: 19 listopada 2006 roku w Gällivare, 24 lutego 2008 roku w Falun oraz 20 stycznia 2013 roku w La Clusaz Czesi z Magálem w składzie zajmowali trzecie miejsce. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2006/2007, kiedy to zajął 29. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Wielokrotnie startował na mistrzostwach świata, największy sukces osiągając podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w 2003 roku, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji zajął siódme miejsce w sztafecie. W tej samej konkurencji był też ósmy na mistrzostwach w Oberstdorfie w 2005 roku, mistrzostwach w Sapporo w 2007 roku oraz mistrzostwach świata w Oslo cztery lata później. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 roku, gdzie był jedenasty w biegu łączonym na 30 km.

W 1998 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Nagano, zajmując 22. miejsce w biegu na 30 km stylem klasycznym, a wyścig na dystansie 50 km techniką dowolną zakończył na 47. pozycji. Cztery lata później, na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City był między innymi dziewiętnasty w biegu na 50 km klasykiem oraz siódmy w sztafecie. Swój najlepszy indywidualny wynik osiągnął podczas igrzysk w Turynie w 2006 roku, gdzie był ósmy w biegu na 50 km techniką dowolną. Na tych samych igrzyskach był też dziewiąty w sztafecie i czternasty w biegu łączonym na 30 km. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku wspólnie z Martinem Jakšem, Lukášem Bauerem i Martinem Koukalem zdobył brązowy medal w sztafecie. Na tych samych igrzyskach był też szósty w sprincie drużynowym i osiemnasty w biegu na 15 km stylem dowolnym. W 2014 roku wziął udział w igrzyskach w Soczi, jednak w obu swoich startach, biegu na 50 km stylem dowolnym oraz biegu łączonym na 30 km zajmował odległe pozycje.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 85.
 sezon 2003/2004: 50.
 sezon 2004/2005: 42.
 sezon 2005/2006: 40.
 sezon 2006/2007: 29.
 sezon 2007/2008: 93.
 sezon 2008/2009: 75.
 sezon 2009/2010: 114.
 sezon 2010/2011: 115. 
 sezon 2011/2012: 94. 
 sezon 2012/2013: 103.
 sezon 2013/2014: 109.

Miejsca na podium 
Magál jak dotąd nie stanął na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1977